Franzl ist ein Vor- oder Familienname, der aus einer Verkleinerungsform des männlichen Vornamens Franz entstanden ist.

Namensträger

Vorname 
 Franzl Lang (Franz Lang; 1930–2015), deutscher Sänger, Jodler, Gitarrist und Akkordeonspieler

Familienname 
 Friedrich Franzl (1905–1989), österreichischer Fußballspieler auf der Position des Tormanns
 Michael Franzl (* 1986), deutscher Radrennfahrer
 Viktor Franzl (1892–??), österreichischer Weitspringer, Stabhochspringer, Dreispringer, Speerwerfer und Hürdenläufer

Siehe auch 
 Francl
 Fränzel
 Fränzl
 Frenzel
 Frentzel
 Emil Franzel (1901–1976), deutscher Historiker
 Oscar Fraentzel (1838–1894), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Familienname
Männlicher Vorname
Deutscher Personenname